Валерий Анатольевич Крылов () — советский и российский хоккеист, защитник. Мастер спорта СССР.

Биография 
Воспитанник ленинградского СКА. За клуб в чемпионате СССР дебютировал в сезоне 1976/77. Единственный полный сезон провёл в 1978—1979 годах, в основном выступал за фарм-клуб ВИФК. В конце сезона 1981/82 перешёл в «Кристалл» Саратов. В середине сезона 1987/88 перешёл в другой клуб первой лиги «Ижорец». В сезоне 1990/91 играл за финский клуб . Выступал за «Ижорец» в сезонах 1991/92 и 1996/97.

Чемпион мира среди молодёжных команд 1979.

Ссылки 
 https://forchecking.ru/player.php?id=5189

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Судостроитель»
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Игроки ХК «Ижорец»
Игроки ХК ТуТо
Мастера спорта СССР